Ferrovia della Val d'Orcia – sezione dell'associazione di trasporti ferroviari turistici FTI - Ferrovie Turistiche Italiane